Loïc Bertrand, né en 1974, est un scientifique français, physico-chimiste, chercheur à l'Université Paris-Saclay. C'est un spécialiste de l'étude par imagerie spectrale des matériaux anciens et patrimoniaux.

Biographie 
Loïc Bertrand est né en 1974. Après des études secondaires au lycée Lakanal de Sceaux, il effectue ses classes préparatoires au lycée Henri-IV à Paris. Il est diplômé de l'École polytechnique (promotion 1994) puis de l'École nationale supérieure des mines de Paris (promotion 1996) et d'un diplôme d'études approfondies (DEA) à l'université Pierre-et-Marie-Curie.

Il entre au laboratoire des musées de France, dirigé par le physicien Maurice Bernard et y prépare une thèse de doctorat, sous la direction du chimiste André Rassat (École normale supérieure (Paris)) et la supervision du chimiste Philippe Walter (Centre national de la recherche scientifique). Il poursuit par une année de postdoc en bio-cristallographie dans le laboratoire de  du département de biochimie de l'université de Cambridge.

Il est titulaire d'un doctorat de l'université Pierre-et-Marie-Curie et d'une habilitation à diriger les recherches de l'Université Paris-Sud.

Il poursuit ses recherches successivement au Laboratoire de physique des solides puis au synchrotron SOLEIL, où il crée puis dirige de 2009 à 2019, le laboratoire Ipanema (Institut photonique d'analyse non européen des matériaux anciens) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), du ministère de la Culture, de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et du Muséum national d'histoire naturelle. Il rejoint en 2020 l'Université Paris-Saclay et le laboratoire de chimie de l'École normale supérieure Paris-Saclay (PPSM).

Travaux 
Les travaux de Loïc Bertrand portent notamment sur l'étude de l'altération des objets archéologiques, les processus conduisant à la préservation exceptionnelle des fossiles et les méthodologies associées, notamment sur installation synchrotron : mise au point d'approches de photoluminescence UV/visible pour l'étude des modes de fabrication du plus ancien objet dont la fabrication a été attestée par fonte à la cire perdue, étude morphologiques et de la fossilisation de spécimens paléontologiques du Crétacée, développement de l'imagerie Raman de rayons X pour les matériaux du patrimoine avec le physicien de Stanford Uwe Bergmann. Il a en particulier montré la présence de cellulose rémanente dans des textiles archéologiques très anciens, préservés par un mécanisme de minéralisation, et montré la proximité du mécanisme impliqué avec la condensation sol-gel.

Il a étudié le mode de production de vernis d'instruments de musique anciens, en particulier ceux du luthier crémonais Antonio Stradivari, dans des travaux conduits par Jean-Philippe Échard au Musée de la Musique de Paris.

Il a proposé le concept de paléo-inspiration pour évoquer les potentialités d'exploitation des propriétés des matériaux anciens pour la synthèse de nouveaux matériaux.

Loïc Bertrand a coordonné le domaine d'intérêt majeur (DIM) « Matériaux anciens et patrimoniaux », puis le DIM « Patrimoine Matériels » (DIM PAMIR) de la région Île-de-France. Le réseau PAMIR a pour objectif de .

Loïc Bertrand est représentant pour la France à l'infrastructure européenne « European Research Infrastructure for Heritage Science » et est co-responsable avec Isabelle Pallot-Frossard de l'infrastructure française E-RIHS France. Il préside le comité sectoriel Patrimoine de l'Association des ingénieurs et scientifiques de France (IESF).

Publications 
Loïc Bertrand a publié de très nombreux articles.

Liens externes

Références 

Naissance en 1974
Université Paris-Saclay
Élève de l'École polytechnique
Élève de l'École des mines de Paris
Chimiste français